Ву́лиця Молоді́жна — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Молодіжна — вулиця в місті Івано-Франківськ
 Вулиця Молодіжна — вулиця в місті Калуш
 Вулиця Молодіжна — вулиця в місті Київ
 Вулиця Молодіжна — вулиця в місті Кременчук
 Вулиця Молодіжна — вулиця в місті Горішні Плавні
 Вулиця Молодіжна — вулиця в місті Сєвєродонецьк
 Вулиця Молодіжна — вулиця в місті Сміла
 Вулиця Молодіжна — вулиця в місті Старий Самбір
 Вулиця Молодіжна — вулиця в місті Херсон
 Вулиця Молодіжна — вулиця в місті Ужгород

Вулиці